Сэм Спарро (, раньше Сэм Фалсон  — род. 8 ноября 1982, Сидней, Австралия) — австралийский продюсер, композитор и певец, и в детстве — актёр. Номинант на премию « Грэмми». Он работает вместе с британским лейблом Island Records.

Детство и Ранняя Карьера 
Сэма Спарро был «найден» в США ещё в его детстве, после того как вся его семья переехала из родной Австралии в Лос-Анджелес. Его отец, Крис Фалсон — сам музыкант и священник-церковнослужитель — записал там альбом в стиле соул.

В детстве Сэм работал актёром и появлялся в рекламе компании МакДоналдс. Он также появлялся в передаче на местном радио. Он регулярно пел вместе с его отцом, который является композитором музыки к американским программам Star Trek и Queer Eye for the Straight Guy.

Покинув Лос Анджелес, он ненадолго вернулся в Сидней, прежде чем переехать в Лондон, где он начал осваивать британскую музыкальную сцену. Однако, ему пришлось вернуться в Лос Анджелес, где он сразу начал работать в кофейне. Именно в этот момент, во время этих «тяжёлых» времён, он написал нынче известный сингл — «Black and Gold», который стал популярным в Великобритании в конце марта 2008 года.

Первый сингл, Cottonmouth, поступил в продажу в 2007 году, и выпуск дебютного эпонимного альбома, Sam Sparro, начался в Великобритании 28 апреля 2008.

В 2012 участвовал в написании записи песни «Shady». Её оригинальный исполнитель — Адам Ламберт.

Личная жизнь 
Сэм — гей. Вот уже более двух лет он живёт с одним человеком — стилистом Эдрианом. Родители музыканта в очень хороших отношениях с возлюбленным сына.

Дискография

Альбомы 
 Sam Sparro (2008) UK #5
 Return to Paradise (2012)

Синглы 
 «Cottonmouth» (2007)
 «Black and Gold» (2008) (UK #2)
 «21st Century Life» (2008)
 «Pocket» (2008)
 «The Shallow End» (2012)

Примечания

Ссылки 

 Black & Gold Review: Daily Music Guide

ЛГБТ в музыке
Музыкальные продюсеры Австралии